L'expression rivière Perdrix (incluant les variantes: rivière à la Perdrix, rivière de la Perdrix, rivière aux Perdrix) peut se référer à:

Toponymes 

 Rivière Perdrix, toponyme remplacé par: "Rivière Bujeault", situé dans le territoire non organisé de la Petit-Mécatina, dans la MRC du Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées de l'embouchure: 51° 40' 39" Nord; 57° 35' 56" Ouest.
 Rivière Perdrix (Lyster), un cours d'eau de la municipalité de Lyster, MRC de L'Érable, dans la région administrative du Centre-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées de l'embouchure: 46° 22' 19" Nord; 71° 35' 04" Ouest.
 Rivière Perdrix (Bécancour), un cours d'eau de la municipalité de paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes, dans la MRC de L'Érable, dans la région administrative du Centre-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées de l'embouchure: 46° 18' 03" Nord; 71° 47' 23" Ouest.
 Rivière aux Perdrix (rivière Boisbouscache), un cours d'eau de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, dans la MRC Les Basques, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées de l'embouchure: 48° 00' 59" Nord; 69° 03' 56" Ouest.
 Petite rivière aux Perdrix, un ruisseau de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, dans la MRC Les Basques, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées de l'embouchure: 48° 02' 07" Nord; 69° 00' 50" Ouest.
 Rivière de la Perdrix (rivière Wawagosic), municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées de l'embouchure: 49° 20' 44" Nord; 78° 50' 41" Ouest.
 Rivière des Perdrix (Bras Saint-Nicolas), un cours d'eau de la ville de Montmagny, dans la MRC de Montmagny, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada. Coordonnées de l'embouchure: 46° 59' 09" Nord; 70° 31' 01" Ouest.
 Rivière de la Perdrix Blanche, cours d'eau du territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada. Coordonnées de l'embouchure: 49° 14' 37" Nord; 72° 17' 55" Ouest.
 Petite rivière des Perdrix Blanches, affluent du lac Manouane, dans le territoire non organisé du Mont-Valin, dans la MRC du Le Fjord-du-Saguenay, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada. Coordonnées de l'embouchure: 50° 49' 15" Nord; 70° 50' 02" Ouest.